OV bzw. o. V. steht als Abkürzung für:

 Ohne Verfasser
 Oldenburgische Volkszeitung
 Operationsverstärker
 Operativer Vorgang, ein Vorgehen des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR zur „Feindbearbeitung“
 Oralverkehr
 Orange Volunteers
 Orbiter Vehicle, NASA-interne Bezeichnung für einen Space Shuttle
 Original Video, eine Filmgattung, siehe Direct-to-Video
 Originalversion (Originalfassung), nicht synchronisierte Fassung eines Films
 Orientierungsverlust
 Ortsverband
 Ortsverein, kommunale Vertretung einer politischen Partei
 Provinz Overijssel, eine der zwölf Provinzen der Niederlande

OV ist der IATA-Airline-Code von:

 Aéromaritime, ehemalige französische Fluggesellschaft
 Estonian Air, estländische Fluggesellschaft

OV war der zweistellige ICAO-Airline-Code von:

 Overseas National Airways (1950), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft
 National Airlines (1984), ehemalige US-amerikanische Fluggesellschaft

OV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Niederlande: Sattelauflieger

Siehe auch:

 ÖV

Abkürzung